Rzut dyskiem oburącz mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 13 lipca na Stadionie Olimpijskim.

Konkurencja ta była rozgrywana jedynie na igrzyskach w Sztokholmie. Nie było ustanowionego oficjalnego rekordu świata, lecz rekord Szwecji ustanowiony przez Erica Lemminga w 1910 roku wynosił 71,29 metra. Dzień przed konkursem olimpijskim, Taipale wygrał konkurencję rzutu dyskiem. Dzień później w rzucie dyskiem oburącz był niepokonany. Wygrał eliminację i finał, wygrywając prawie o pięć metrów ze srebrnym medalistą, Elmerem Niklanderem.

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912